saint-paulois – abitanti di Saint-Paul-de-Vence
saint-paulois – abitanti di Saint-Paul-sur-Ubaye